Slangerup er navnet på flere lokaliteter i Danmark:
 Slangerup – en bebyggelse og et ejerlav i Slangerup Sogn, Frederikssund Kommune
 Slangerup (Ringsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ringsted Sogn, Ringsted Kommune